

Persone 
 Achim von Arnim (1781-1831) – scrittore tedesco
 Bettina Brentano von Arnim, nata Elisabeth Catharina Ludovica Magdalena Brentano (1785-1859) – scrittrice tedesca, moglie di Achim von Arnim
 Elizabeth von Arnim, pseudonimo di Mary Annette Beauchamp (1866-1941) – romanziera britannica nata in Australia
 Friedrich Bertram Sixt von Armin (1851-1936) – generale tedesco
 Hans von Arnim (1859-1931) – filologo classico tedesco
 Hans Georg von Arnim (1583-1641) – generale tedesco della Guerra dei trent'anni
 Hans-Jürgen von Arnim (1889-1962) – generale tedesco, comandante delle forze italo-tedesche nella campagna di Tunisia durante la seconda guerra mondiale

Altro 
 8055 Arnim – asteroide della fascia principale
 Arnim Zola – personaggio dei fumetti, creato da Jack Kirby, pubblicati dalla Marvel Comics

Voci correlate 
 Arnim (famiglia)